EP est un sigle qui peut signifier :
 Compagnie des tramways de l'Est parisien, une Compagnie de tramways qui exploitait un réseau de tramways électriques à l'Est de Paris
 Eau pluviale ;
 Éclairage public ;
 École polytechnique ;
 Éducation physique ;
 Éjaculation précoce ;
 Embolie pulmonaire ;
 Embranchement particulier, dans le domaine ferroviaire ;
 Énergie potentielle de pesanteur, notée Ep ou Epp ;
 Énergie primaire, par exemple kWhep ;
 Équivalent pétrole, par exemple tep ;
 Éther de pétrole ;
 Éthylène-propylène ;
 Expression plastique, dans l'enseignement artistique ;
 Extended play, un format musical entre l'album et le single ;
 Extended play DVD, un des formats d'enregistrement des DVD de salon ;
 Engin-pompe.

EP est un code, qui signifie :
 Époxyde, selon la norme ISO 1043 (liste des plastiques) ;
 Iran, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 Iran Aseman Airlines (Iran), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Ep signifie également :
 Épître aux Éphésiens.

Code